Уикипедия на идиш () е раздел на идиш в Уикипедия. Проектът започва работа на 3 март 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Идиш
Идиш